Reinholdshain bezeichnet

einen Ortsteil von Dippoldiswalde im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen; siehe Reinholdshain (Dippoldiswalde)
einen Ortsteil von Glauchau im Landkreis Zwickau, Sachsen; siehe Reinholdshain (Glauchau)